Pa Paardepoot is een figuur die voorkomt in sommige Nederlandse stripverhalen rond Karel Paardepoot en Clarabella Koe. Hij is de vader van Karel Paardepoot. Zijn voornaam is onbekend. 

Hij was voor het eerst te zien in drie stripjes die in 2007 op de achterkant van Donald Duck verschenen (in de nummers 6,9 en 46). Sindsdien keert hij nog af en toe terug in de strips.

Kenmerken
Zijn lichaamsbouw lijkt op die van Karel, maar dan met een sik. Als kleding draagt hij een paardenjuk om de hals. Ook heeft hij een hoedje op en een bril.

Zijn karakter komt niet veel overeen met dat van Karel, zegt hij zelf. Hij is meer iemand van woorden dan van daden en, blijkt uit een verhaal, ook bereid iemand een hak te zetten. Hij is daarnaast echter over het algemeen wel beleefd. 

Hij is goed bevriend met zoon Karel. Clarabella komt op zijn verjaardag en ontmoet hem als hij bij haar en Karel op bezoek is.

Hij is een liefhebber van boksen.

Externe links
Pa Paardepoot, Duckipedia

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictief paard